Siffling ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Siffling, deutscher Fußballspieler 
 Ludwig Siffling (1921–2020), deutscher Fußballspieler
 Oskar Siffling (1919–1945), deutscher Fußballspieler
 Otto Siffling (1912–1939), deutscher Fußballspieler
 Thomas Siffling (* 1972), deutscher  Jazzmusiker, Komponist und Musikproduzent